Kom jezik može označavati:

Kom (kuki-chin jezik), jezik iz Indije.
Kom (bantoid jezik), jezik iz Kameruna.